Lill-Bränntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Bränntjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (8,93 ha)
Lill-Bränntjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (3,06 ha)

Se även
Bränntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn